Тирнавос — греческий топоним. Может означать:

 Тирнавос — город.
 Тирнавос (дим) — община.